Het WTA-tennistoernooi van Bakoe (officieel de Baku Cup) van 2011 vond dat jaar voor het eerst plaats, en werd gespeeld van 18 tot en met 24 juli 2011 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Het eerste reekshoofd, de Russin Vera Zvonarjova, bereikte de finale met slechts eenmaal setverlies: in de kwartfinale tegen Anna Tatishvili, een veldslag die meer dan drie uur duurde. In de halve finale tegen Marija Koryttseva bleek Zvonarjova zich uitstekend te hebben hersteld (6-1 en 6-2). In de finale kwam ze tegenover de als zevende geplaatste Ksenija Pervak te staan – deze twintigjarige Russin stond voor het eerst in haar carrière in een WTA-finale. Zvonarjova, die haar 28e WTA-finale speelde, had weinig moeite met haar landgenote (6-1 en 6-4). Dit was Zvonarjova's tweede WTA-titel van dit jaar, de twaalfde in totaal.

Dubbelspel – De twee hoogstgeplaatste koppels bereikten de finale. Het als eerste geplaatste duo Monica Niculescu / Galina Voskobojeva had op weg naar de finale geen enkele set verloren. Het tweede reekshoofd Marija Koryttseva / Tatjana Poetsjek had wat meer moeite moeten doen, met zowel in de kwart- als in de halve finale een match-tiebreak. Ook in deze finale was, na ieder een gewonnen set, een match-tiebreak nodig. Het koppel Koryttseva/Poutchek leek bij een stand van [9-4] gemakkelijk te winnen, maar van de vijf matchpoints misten ze er eerst vier alvorens de winnende slag te slaan. Het was de tweede keer dat ze als koppel een WTA-titel behaalden, na een eerdere titel op het toernooi van Guangzhou in 2008. Koryttseva heeft nu zes dubbelspeltitels op haar naam staan; Poutchek heeft er acht.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Bakoe 2011
Bakoe